O nome Dolores foi dado a nove ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste entre 1966 e 2009.

Furacão Dolores (1966) - furacão de categoria 1 a oeste da costa do Pacífico do México. Sem danos.
Depressão tropical Dolores (1970) - depressão tropical dado inicialmente como tempestade tropical a oeste da costa do Pacífico do México. Sem danos.
Furacão Dolores (1974) - furacão de categoria a sudoeste da costa do Pacífico do México. Atingiu a região de Acapulco provocando nove mortes.
Furacão Dolores (1979) - furacão de categoria 3 a sudoeste da costa do Pacífico do México. Sem danos.
Furacão Dolores (1985) - furacão de categoria 4 a sudoeste da costa do Pacífico do México. Sem danos.
Furacão Delores (1991) - furacão de categoria 1 a sudoeste da costa do Pacífico do México. Provocou chuvas fortes ao longo da costa da região, mas não provocou estragos maiores. Por um engano o Centro Nacional de Furacões (NHC), o furacão ganhou o nome de Delores ao invés de Dolores.
Furacão Dolores (1997) - furacão de categoria 1 a sudoeste da costa do Pacífico do México. Sem danos.
Tempestade tropical Dolores (2003) - tempestade tropical a oeste da costa do Pacífico do México. Sem danos.
Tempestade tropical Dolores (2009) - tempestade tropical a sudoeste da costa do Pacífico do México. Sem danos.
Furacão Dolores (2015) –
Tempestade tropical Dolores (2021) - tempestade tropical que atingiu o sudoeste da costa do Pacífico no México provocando 3 mortes.

Além disso, o nome Dolores foi dado a um ciclone tropical no Oceano Pacífico Noroeste.
 Tempestade tropical Dolores (1948)

Desambiguação